Ansigt har flere betydninger:

 Ansigt – betegnelsen for forsiden af menneskets hoved.
 I overført betydning: At være nogens ansigt udadtil; frontfigur, f.eks. for et firma eller en forening.

Se også facade, fjæs, fysiognomi, hoved, maske, mine, åsyn.